Blood in My Eye — п'ятий студійний альбом американського репера Ja Rule, випущений 4 листопада 2003 року Murder Inc. і Def Jam. Спочатку альбом планувалося випустити як мікстейп. Випуск відбувся під час ворожнечі з реперами Shady/Aftermath 50 Cent, G-Unit, Eminem, D12, Dr. Dre, Obie Trice, а також DMX і Busta Rhymes. На цьому альбомі Джа відійшов від свого мелодійного стилю, і повністю присвятив альбом диссингу опонентів. Hussein Fatal із Outlawz, Cadillac Tah, James Gotti, Sizzla, Black Child, Young Merc, D.O. Cannon, Shadow та Sekou 720 вязли участь в альбомі. Рецензії на платівку були неоднозначними, критики скептично ставилися до ліричних навичок Джа як хардкорного репера. Blood in My Eye дебютував під номером 6 у чарті Billboard 200, продавши 140 000 копій у США за перший тиждень.

Список композицій

Чарти

Примітки 

Альбоми Def Jam Recordings
Музичні альбоми 2003